Шилкинская — название улиц в ряде населённых пунктов России. Название улицы, возможно, дано по реке Шилка, известной с самого начала освоения Забайкалья русскими землепроходцами («Силькарь» по-эвенкийски — узкая долина, впоследствии русифицировалось в Шилкарь)

 Шилкинская улица, Астрахань
 Шилкинская улица, Владивосток, Приморский край.
 Шилкинская улица, Хабаровск, Хабаровский край.
 Шилкинская улица, Новосибирск, Новосибирская обл.
 Шилкинская улица, Чита, Забайкальский край.
 Шилкинская улица, Нерчинск, Нерчинский р-н, Забайкальский край.
 Шилкинская улица, Шилка, Шилкинский р-н, Забайкальский край.
 Шилкинская улица, Холбон пгт, Шилкинский р-н, Забайкальский край.
 Шилкинская улица, Могойтуй пгт, Могойтуйский р-н, Агинский Бурятский округ, Забайкальский край.
 Шилкинская улица, Аргун, Сретенский р-н, Забайкальский край.
 Шилкинская улица, Большие Боты, Сретенский р-н, Забайкальский край.
 Шилкинская улица, Балей, Балейский р-н, Забайкальский край.
 Шилкинская улица, Сретенск, Сретенский р-н, Забайкальский край.
 Шилкинская улица, Шилкинский Завод, Сретенский р-н, Забайкальский край.
 Шилкинская улица, Нижние Ключи, Нерчинский р-н, Забайкальский край.
 Шилкинская улица, Агинское, Агинский р-н, Агинский Бурятский округ, Забайкальский край.

Ссылки 
Шилкинская, улица